Martin Hemmer ist der Name folgender Personen:

* Martin Hemmer (Priester) (1863–1947), deutscher Priester
 Martin Hemmer (Kanute) (* 1967), deutscher Kanute 
 Martin Hemmer (Schauspieler) (* 1985), österreichischer Schauspieler und Musiker